Odna (film), een film uit 1931 van Leonid Trauberg en Grigori Kozintsev
Odna (muziek), filmmuziek van Dmitri Sjostakovitsj voor de gelijknamige film